Por envelope você pode estar à procura de: 
 Envelope - invólucro de papel, geralmente usado para o envio de cartas
 Envelope celular - revertimento celular
 Envelope (modulação) - variação de uma das características de uma onda/sinal
 Teorema do Envelope, um teorema em matemática que trata de otimização.

Desambiguação